Нуева Маравиљас има више значења:

 Нуева Маравиљас (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Маравиљас (Пантело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику